Patrignonesi – abitanti di Patrignone (Montalto delle Marche)
Patrignonesi – abitanti di Patrignone (San Giuliano Terme)